Сте́фан Васи́льевич Сави́цкий:
 Савицкий, Стефан Васильевич (1684—1751) — писарь Лубенского полка Войска Запорожского, представитель казацкой старшины.
 Савицкий, Стефан Васильевич — дьякон, придворный проповедник XVIII века.